Deux journaux vaudois ont porté le nom de Nouvelliste vaudois :

 Le Nouvelliste vaudois, édité entre 1800 et 1804 ;
 Le Nouvelliste vaudois, édité entre 1824 et 1914.

Lien externe